Ba'al (v semitských jazycích Pán nebo Vlastník) může být
 Baal, předovýchodní božstvo
  Ba'al (Hvězdná brána), postava seriálu Hvězdná brána
 Ba'alovy klony, epizoda tohoto seriálu
 Ba'al Šem Tov, židovský myslitel